Буховичи — название населённых пунктов:

 Буховичи — агрогородок в Кобринском районе Брестской области Белоруссии.
 Буховичи — село в Мостисском районе Львовской области Украины.